

Садовка — село, район Шал-акина, Північно-Казахстанська область

Садовка — присілок, Ковилкінський район, Мордовія
 Садовка — село, Стерлітамацький район, Башкортостан